Leigh steht für:
 Leigh (Name), Personen mit diesem englischen Vor- und Familiennamen
 Leigh (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Leigh-Syndrom, eine neurologische Erbkrankheit

Orte in England:

 Leigh (Devon), ein Ort in Devon
 Leigh (East Dorset), ein Ort in Dorset (Unitary Authority)
 Leigh (Essex), eine Stadt in Essex
 Leigh (Gloucestershire), ein Ort in Gloucestershire
 Leigh (Greater Manchester), ein Ort in Greater Manchester
 Leigh (Kent), eine Stadt in der Grafschaft Kent
 Leigh (North Dorset), ein Ort in Dorset (Unitary Authority)
 Leigh (Shropshire), ein Ort in Shropshire (Unitary Authority)
 Leigh (Staffordshire), ein Ort in Staffordshire
 Leigh (Surrey), ein Ort in Surrey
 Leigh (West Dorset), ein Ort in Dorset (Unitary Authority)
 Leigh (Wiltshire), ein Ort in Wiltshire (Unitary Authority)
 Leigh (Worcestershire), ein Ort in Worcestershire

Ort in Neuseeland:

 Leigh (Neuseeland), ein Ort in der Region Auckland

Orte in den USA:

 Leigh (Nebraska), ein Ort in Nebraska, USA
 Leigh (Texas), eine Stadt in Texas, USA

Siehe auch:
 Lay
 Lee
 Lei
 Legh
 Ley (Begriffsklärung)